Barrymore ist der Name der Mitglieder der Schauspielerfamilie Barrymore:

 Diana Barrymore (1921–1960), US-amerikanische Schauspielerin; Tochter von John Barrymore
 Drew Barrymore (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin; Tochter von John Drew Barrymore
 Ethel Barrymore (1879–1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Jaid Barrymore (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin
 John Barrymore (1882–1942), US-amerikanischer Schauspieler
 John Drew Barrymore (1932–2004), US-amerikanischer Schauspieler; Sohn von John Barrymore
 Lionel Barrymore (1878–1954), US-amerikanischer Schauspieler; Bruder von Ethel und John Barrymore
 Maurice Barrymore (1849–1905), britischer Schauspieler
 Michael Barrymore (* 1952) britischer Fernsehmoderator 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Barrymore (Idaho)

Siehe auch:
 Berrymore